Linka 9 je označení více dopravních linek:

metro
 9 (linka metra v Ciudad de México) – linka metra v Ciudad de México
 9 (linka metra v Paříži) – linka metra v Paříži
 9 (linka metra v Madridu) – linka metra v Madridu
 Serpuchovsko-Timirjazevskaja (linka metra v Moskvě) – linka metra v Moskvě, která bývá označována zkráceně také číslem devět

tramvaj
 Seznam tramvajových linek v Praze#Linka 9 – tramvajová linka v Praze
 9 (tramvajová linka v Paříži) – linka tramvaje v Paříži